Le Rozel, commune française du département de la Manche ;
 Rozel, municipalité américaine du Kansas ;
 Site archéologique du Rozel, site archéologique d'occupation néandertalienne ;
 , deux vingtaines à Jersey.